Алон Бен-Меир (, ) — известный учёный, журналист, автор книг и профессор международных отношений и исследований политики Ближнего Востока в «The New School» Нью-Йоркского университета, директор ближневосточного отделения в .

Биография 
Родился в 1937 году в Багдаде (Ирак).

С конца 1960-х гг. живёт в США. Свободно говорит на английском и арабском языках и на иврите.

Профессиональная деятельность 
А. Бен-Меир является экспертом в области ближневосточной политики, специализируется в вопросе мирных переговоров между Израилем и арабскими государствами.
Со второй половины 1980-х гг. А. Бен-Меир принимал непосредственное участие во многих таких переговорах, выступая как связующее звено между официальными арабскими, турецкими и израильскими представителями.

Является сторонником арабской мирной инициативы.

Он также регулярно проводит брифинги в Государственном департаменте США для иностранных гостей.

Статьи Алона Бен-Меир часто появляется в таких газетах, журналах и интернет-сайтах, как the United Press International, Chicago Tribune, Washington Times, Middle East Times, The Christian Science Monitor, Le Monde, American Chronicle, The Week, The Political Quarterly, Israel Policy Forum, Gulf Times, The Peninsula, The Jerusalem Post, Huffington Post, The Moscow Times, Anatolia Daily, Daily News Egypt и других. Он также регулярно принимает участие в телевизионных и радиопередачах (CNN, FOX, PBS, ABC, BBC, Аль-Джазира (на английском и арабском языках) и NPR).

А. Бен-Меир является автором ряда книг и сотен научных публикаций и статей, посвященных политике Ближнего Востока, в том числе, на арабском и турецких языках.

Образование 

 Бакалавр (журналистика), Тель-Авивский университет, Израиль.
 Магистр философии, Оксфордский университет, Великобритания.
 PhD в области международных отношений, Оксфордский университет, Великобритания.

Книги

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный интернет-сайт Алона Бен-Меира
 
 
 Профиль Алона Бен-Меира на интернет-сайте газеты «The Jerusalem Post»

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Учёные XX века
Учёные США
Журналисты-международники
Преподаватели Нью-Йоркского университета